Niemcy:
 Sonneberg – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Sonneberg – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Sonneberg
 Sonneberg – góra

Zobacz też:
 Sonnberg
 Sonnenberg